Роза́лия Ива́новна Кото́вич-Ка́дочникова (1913—2001) — советская и российская актриса.

Биография 

Розалия Котович-Кадочникова родилась 17 сентября 1913 года в семье белостоцкого скрипача.

В 1935 году окончила Ленинградский театральный институт (курс Бориса Зона). В дипломном спектакле «Снегурочка» сыграла Купаву, одну из своих лучших ролей. Актриса Ленинградского театра юных зрителей (в 1935—1945 основанного Б. В. Зоном на его базе Нового ТЮЗа).

Снималась в кино, в небольших и эпизодических ролях. Первый раз появилась на экране в фильме «Снегурочка», снятом её мужем Павлом Кадочниковым в 1966 году. Среди других работ: жена миллиардера Садди Дауговета («Блистающий мир»), тётя Варя («Картина»), Аглая Андреевна («Серебряные струны») и эпизод в первом, после долгого перерыва, фильме режиссёра Рустама Хамдамова «Анна Карамазофф».

Была замужем за известным актёром и режиссёром Павлом Кадочниковым (1915—1988), сын — актёр Пётр Кадочников (1944—1981).

Скончалась 18 декабря 2001 года в Санкт-Петербурге. Похоронена на Серафимовском кладбище.

Фильмография 
 1968 — Снегурочка
 1983 — Я тебя никогда не забуду — заведующая адресным бюро
 1984 — Блистающий мир — жена Дауговета
 1985 — Картина — тётя Варя
 1987 — Серебряные струны — Аглая Андреевна
 1991 — Анна Карамазофф — уборщица
 1992 — Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя — билетёрша
 1994 — Год собаки — вахтёрша

Примечания 

Кадочниковы — Ниловы
Похороненные на Серафимовском кладбище